ATC/DDD-classificatie
 DDD, een SPARS code die de digitale kwaliteit van een audio-opname aangeeft
 DDD (album), muziekalbum van Poster Children genoemd naar de SPARS code
 Dichloordifenyldichloorethaan, een afbraakproduct van het insecticide DDT